Die Landesliga Südwürttemberg 1949/50 war die vierte und letzte Saison der höchsten Amateurklasse in Südwürttemberg im Fußball vor der Bildung einer gemeinsamen Amateurliga für ganz Württemberg im Jahre 1950. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Südwest angesiedelt und deckte das damalige Land Württemberg-Hohenzollern ab. Nach Saisonende wurde die Liga aufgelöst. Olympia Laupheim, der SV Tailfingen und der SV Weingarten wurden in die 1. Amateurliga Württemberg übernommen, während alle anderen Vereine in die 2. Amateurliga abstiegen.

Hintergrund 

Bis 1950 wurde in Nord- und Südwürttemberg aufgrund der Zugehörigkeit zu verschiedenen Besatzungszonen ein getrennter Spielbetrieb durchgeführt. Während Nordwürttemberg in der amerikanischen Besatzungszone lag und zum Süddeutschen Fußball-Verband gehörte, lag Südwürttemberg in der französischen Besatzungszone und gehörte bis 1950 zum Südwestdeutschen Fußball-Verband.

Abschlusstabellen 

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Landesliga Südwürttemberg 1949/50 auf f-archiv.de

Fußballsaison 1949/50
1949